

Astronomia 
 Lexington – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Lexington – città della contea di Lauderdale, Alabama
 Lexington – capoluogo della contea di Davidson, Carolina del Nord
 Lexington – capoluogo della contea di Lexington, Carolina del Sud
 Lexington – capoluogo della contea di Oglethorpe, Georgia
 Lexington – città della contea di McLean, Illinois
 Lexington – capoluogo della contea di Fayette, Kentucky
 Lexington – comune della contea di Middlesex, Massachusetts
 Lexington – villaggio della contea di Sanilac, Michigan
 Lexington – township della contea di Sanilac, Michigan
 Lexington – città della contea di Anoka, Minnesota
 Lexington – capoluogo della contea di Holmes, Mississippi
 Lexington – capoluogo della contea di Lafayette, Missouri
 Lexington – capoluogo della contea di Dawson, Nebraska
 Lexington – città della contea di Greene, New York
 Lexington – villaggio della contea di Richland, Ohio
 Lexington – città della contea di Cleveland, Oklahoma
 Lexington – città della contea di Morrow, Oregon
 Lexington – capoluogo della contea di Henderson, Tennessee
 Lexington – città della contea di Lee, Texas
 Lexington – città indipendente della Virginia

Televisione 
 Lexington – personaggio della serie Gargoyles

Imbarcazioni 
 USS Lexington – navi portaerei della US Navy statunitense